«Украина: История» — учебник Ореста Субтельного по украинской истории, неоднократно переиздавался на Украине.

О книге 
Аннотация:

Книга профессора Йоркского университета в Торонто (Канада), украинца по происхождению Ореста Субтельного признана на Западе лучшим популярным изложением истории Украины на английском языке и издана на Украине уже в третий раз. Она вызывает интерес, в первую очередь, нетрадиционной концепцией украинской истории, стремлением автора к научной объективности, непредвзятостью позиции, взвешенностью оценок, а главное — своей сквозной идеей — идеей национального возрождения Украины.
Для историков, а также всех, кто интересуется проблемами исторического прошлого Украины.

Содержание 
 1. Древнейшие времена
 2. Киевская Русь
 3. Польско-Литовский период
 4. Казацкая эра
 5. Под имперской властью
 6. Украина в XX веке

Издание 
Паперові видання:
 Орест Субтельний: Україна Історія (переклад з англ. Юрія Шевчука). Київ : Либідь, 1991. — 512 с. — ISBN 5-325-00451-4 (e-book версія з сайту Chtyvo.org.ua)

Ссылки 
 Орест Субтельний. Україна Історія. Київ : Либідь, 1993. — 720 с. ; 20 см. — ISBN 5-325-00451-4
 Орест Субтельний. Україна: Історія (Аудіокнига) на сайті YouTube

Критика 
Книга подвергалась обоснованной критике за тенденциозность, множественные ошибки и ограниченность источниковой базы западными изданиями (Федоровский Ю.Р. Ошибки О.Субтельного: случайность или тенденция? // «Вісник Східноукраїнського національного університету».-2004.-№9.-С.211-219.)

Книги 1988 года
Книги об Украине
Учебники